Адашкевич — белорусская фамилия.

 Адашкевич, Владимир Степанович (род. 1949) — белорусский политик.
 Адашкевич, Сергей Александрович (1918 — ?) — белорусский скульптор.